Осип Григорьевич Барвинский (; псевдонимы и криптонимы — Осип Б., Ос. Б., Й. Б-ский, И. Григорович, М. Нетяга; 29 сентября 1844, с. Шляхтинцы, Австрийская империя — 8 февраля 1889, с. Сервиры, Австро-Венгрия) — украинский священник и писатель.

Сын Григория Барвинского. Брат Владимира, Ивана, Ипполита и Александра Барвинских.

Биография 
В 1866 г. окончил Тернопольскую гимназию, в 1871 г. — духовную семинарию во Львове. C 1871 г. был священником в селе Остров возле Тернополя, затем на Зборовщине — в Плеснянах и Гарбузове, Сервирах (1878—1889).

Литературная деятельность 
В период обучения в духовной семинарии печатался во львовских газетах «Правда», «Дело», «Нива», «Венок». В издательстве «Просвита» вышли его популярные книги и статьи с советами для крестьян на хозяйственные темы.

Автор трагедии «Павел Полуботок, наказной гетман Украины» (Львов, 1887) и драмы «Черниговка» по повести Н. Костомарова (отрывок 5-го действия пьесы и биография Барвинского опубликованы: Тернополь. — 1993. — № 3).

Незавершёнными остались пьесы «Тимофей Хмельницкий», трилогия «Иван Выговский», в рукописи — историческая повесть «За правду и волю».

Автор поэмы «Гаврилова совет», рассказов, научных трудов.

Перевёл и издал сербские народные песни «Косово Поле» и «Сон царицы Костыли» (1873, 1875).

Сделанные им записи народных песен (казацких и бурлацких — в Шляхтинцах) опубликованы в сборнике «Русско-народные галицкие мелодии» П. Бажанского (1905—1907) и хранятся в ЛНБ.

Примечания

Литература 
 
 Панчук И. Тернопольщина в именах : Справочник. — : Учебники и пособия, 2006.
 Мельничук Б. Семья Барвинских // Тернополь вечерний. — 1992, 15 января.

Немецкие писатели XIX века
Переводчики XIX века
Священники УГКЦ